Status (fase) - een stand van zaken
 Toestand (systeemtheorie) - informatie die voorspellingen over een systeem toelaat
 Juridische positie - positie van rechtspersoon als natuurlijk persoon

Biologie
 Status (biogeografie) - de mate van aanwezigheid van een organisme in een bepaald geografisch gebied en tijd
 Beschermingsstatus - een indicator van de mate waarin een biologische soort bedreigd is

Informatica
 Status (sociale media) - een bericht of beeld dat geen reactie is op een eerder bericht in hetzelfde medium
 Zie ook: Thread (nieuwsgroep en e-mail)

Muziek
 Status (merk) - een merk (bas)gitaren

Sociologie
 Sociale status - een rangorde in de samenleving
 Verdrag betreffende de status van vluchtelingen - Vluchtelingenstatus

Zie ook 
 Status quo (doorverwijspagina)
 Staat (doorverwijspagina)
 Toestand (doorverwijspagina)